

Patronyme 

 Beth Goddard (1969-), une actrice britannique ;
 Bill Goddard, un monteur canadien ;
 Drew Goddard, un réalisateur américain ;
 Henry H. Goddard (1866-1957), psychologue et universitaire américain ;
 James Goddard (1983-), nageur britannique ;
 Jean-Christophe Goddard (1959- ), universitaire français ;
  (1936-2013), réalisateur britannique ;
  (1936-), acteur américain ;  
 Paul Goddard (1959-), un footballeur anglais ;
  (?-), acteur britanno-australien ;
 Paulette Goddard (1910-1990), actrice américaine, troisième épouse de Charlie Chaplin ;
 Robert Goddard (physicien) (1882–1945), un ingénieur et physicien américain, précurseur en astronautique ;
 Robert Goddard (1954-), romancier anglais, auteur de romans policiers et de romans à énigme.

Autres 
 Goddard, ville du Kansas ;
 Goddard, cratère lunaire ;
 le centre spatial Goddard de la NASA.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais